Saint Michael (en inglés: San Miguel), con abreviación St. Michael, es un topónimo muy difundido que puede referirse a:

Toponimia

Divisiones administrativas 
 En Barbados
 Saint Michael, parroquia.

 En Estados Unidos:
 St. Michael, en Alaska.
 St. Michael, en Minnesota.
 St. Michael-Sidman, en Pensilvania.
 St. Michaels, en Arizona.
 St. Michaels, en Maryland.

 En Reino Unido:
 St. Michael, en Hertfordshire.
 Barford St Michael, en Oxfordshire.
 Creech St Michael, en Somerset.
 Gussage St Michael, en Dorset.
 Kington St Michael, en Wiltshire.
 Ormesby St. Michael, en Norfolk.
 Seavington St Michael, en Somerset.
 St Michael Caerhays, en Cornualles.
 St Michael Penkivel, en Cornualles.
 St Michael's Hamlet, en Merseyside.
 St Michael's On Wyre, en Lancashire.
 St Michaels, en Kent
 Stoke St Michael, en Somerset.
 St. Michael's Isle, en Isla de Man.
 St Michael's Mount, en Cornualles.

Otros 
 En Gibraltar:
 Cueva de St. Michael.

En otros idiomas 
Desambiguaciones sobre toponimia local:
 San Miguel (en español).
 Saint-Michel (en francés).
 São Miguel (en portugués).